Příjmení Daniš nosí více významných osobností:

 Imrich Daniš (1918–???) – slovenský a československý politik
 Ivan Daniš – rozcestník
 Ján Daniš – rozcestník
 Martina Hrašnová (* 1983) – slovenská atletka